

Сариарик — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Сариарик — село, Сайрамський район, Туркестанська область